Isles ist der Familienname folgender Personen:

 Carlin Isles (* 1989), US-amerikanischer Rugbyspieler
 Kennedy Isles (1991–2020), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Nabaté Isles, US-amerikanischer Jazzmusiker und Fernsehmoderator

Isles ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Isles-lès-Villenoy im Département Seine-et-Marne
 Isles-les-Meldeuses im Département Seine-et-Marne
 Isles-sur-Suippe im Département Marne

Siehe auch:
 The Isles (Begriffsklärung)
 Rizzoli & Isles, US-amerikanische Fernsehserie
 Isles & Glaciers,  US-amerikanische Supergroup
 Isle (Begriffsklärung)